Scotia era un nombre latino que fue usado primero para Irlanda, y luego para Escocia.

Scotia también puede referirse a:

Toponimia

en Canadá 
 Nova Scotia, provincia de Canadá;
 Scotia Plaza, complejo de arquitectura postmoderna en Toronto, Ontario;

en Estados Unidos 
 Scotia, localidad de Carolina del Sur;
 Scotia, localidad de California;
 Scotia, municipio de Dakota del Norte;
 Scotia, localidad de Nebraska;
 Scotia, localidad de Nueva York;

Zoología 
 Un sinónimo del género de polillas Agrotis.

Otros usos 
 Scotia, barco insignia de la Expedición Antártica Nacional Escocesa
 Mar del Scotia, extremo sudoeste del océano Atlántico en su unión con el Pacífico, nombrado por el barco.
 Placa Scotia, una placa tectónica bajo dicho mar.
 Scotiabank, un banco originario de Nueva Escocia, Canadá.